Divinolandense – abitanti di Divinolândia de Minas
Divinolandense – abitanti di Divinolândia